Провінція Саксонія () — провінція Пруссії з 1816 до 1919, а згодом провінція Вільної держави Пруссія. Столицею провінції був Магдебург.

Історія

Див. також 
 Позен-Західна Пруссія
 Провінція Сілезія
 Провінція Нижня Сілезія
 Провінція Гессен-Нассау
 Юліх-Клеве-Берг

Джерела 
 
 

Держави і території, засновані 1816
Історичні області Німеччини
Саксонія
Пруссія
Провінції Пруссії